7 травня біля Зміїного українські військові знищили російський десантний катер проекту «Серна».

1 червня на Дніпро-Бузькому лимані знищено два швидкісні десантні катери російських окупантів.

Примітки 

Російське вторгнення в Україну (2022)
Морські битви України
Морські битви Росії